Automapa – automatycznie generowana przez grę komputerową mapa obszaru, po którym porusza się postać lub też obszarów, które już odwiedziła. Mapa taka przedstawia większy obszar niż aktualnie widziany, i ułatwia orientację w świecie, szczególnie w obszarach o skomplikowanej topologii jak labirynty.

W grach bez funkcji automapy gracz często musi rysować mapkę na kartce, co niepotrzebnie odrywa od gry.
Większość gier cRPG i niektóre inne posiadają funkcję automapy.

Czasami, żeby włączyć automapę konieczne jest posiadanie jakiegoś przedmiotu. Na przykład w The Legend of Zelda: Ocarina of Time mapa aktualnego labiryntu jest wyświetlana tylko jeśli gracz znalazł skrzynię z odpowiednią mapą, a skarby i lokacje bossów pojawiają się na niej tylko jeśli znalazł skrzynię z kompasem.

Zobacz też 
 Minimapa

Terminologia gier komputerowych